John Newcombe e Tony Roche hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 3-6 8-6 5-7 14-12 6-3.

Teste di serie

 Roy Emerson /  Rod Laver (semifinali)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (finale)
 Andrés Gimeno /  Pancho Gonzales (terzo turno)
 John Newcombe /  Tony Roche (Campioni)

 Butch Buchholz /  Dennis Ralston (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 Cliff Drysdale /  Roger Taylor (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1968